Barkó (település) Szlovákiában
 Szakáll - egy oldalszakáll neve
 Barkó népcsoporthoz (barkósághoz) tartozó
 Az ormányosbogár-félék egyes csoportjainak elnevezése.